Gunungtanjung (plaats), een plaats in Indonesië
Gunungtanjung (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing